Гандрик, Матей — лютеранский священнослужитель, серболужицкий писатель, публицист, филолог и собиратель народного творчества.
 Гандрик, Ян — серболужицкий общественный деятель, долголетний член союзного управления «Домовины», лауреат премии имени Якуба Чишинского.